Il cavaliere mascherato (The Masked Rider) – serial cinematografico del 1919 diretto da Aubrey M. Kennedy.
Il cavaliere mascherato (The Fighting Guardsman) – film del 1946 diretto da Henry Levin.
Masked Rider: il cavaliere mascherato (Masked Rider) – serie televisiva del 1995.